Les trachy-basaltes sont des roches volcaniques de composition intermédiaire entre les trachy-andésites et les basaltes.

Types 
L'hawaiite est une variété sodique de trachy-basalte. Les roches pintades de La Réunion sont des hawaiites, et donc des trachy-basaltes , qui présentent des gros cristaux blancs de feldspath dans une matrice sombre, d'où leur nom qui rappelle le plumage des pintades. L'hawaiite est aussi présente dans le Massif central, notamment au pic de Mus (Lozère).

Notes et références 

Roche volcanique